Clube FM Itapeva é uma emissora de rádio brasileira concessionada e sediada em Itapeva, cidade do estado do São Paulo. Opera no dial FM na frequência 93.5 MHz e é afiliada à Rede Clube FM.

História 
A FM Cristal foi fundada em 19 de julho de 1982 no município de Itapeva a rádio inicialmente atuou na frequência FM 97,5.

A emissora foi a primeira rádio em FM na cidade, além de ser umas da rádios pioneiras na região do Sul Paulista. A partir desse momento, criou-se o Grupo Cristal que também era formado pela Rádio Clube AM 570 (atual Jovem Pan FM Itapeva). Para uma das donas da rádio Terezinha Vasconcelos, a emissora "não é um milagre da tecnologia moderna e sim o público que é a razão da consolidação da emissora como regional no Sul Paulista e Norte do Paraná".

A emissora popular de maior audiência na região, tinha os seguintes locutores na época: Edmilson Mendes, Edval Freitas, Osmar Reis, Vagner Paterra, entre outros.

Em meados dos anos 2000, a emissora mudou sua frequência e passou a ser sitonizada no FM 93,5.

Em 2012, a emissora completa 30 anos no ar e em umas das novidades foi o lançamento de um aplicativo com as rádios do grupo Cristal entre elas estava a FM Cristal.

Em março de 2020, a emissora anunciou que se afiliaria à Rede Clube FM, encerrando a marca FM Cristal. A estreia ocorreu no dia 31 de março, na abertura do programa "Clube do Fã", as 8h da manhã.

Locutores 
 Lima Júnior
 Luciano Campos
 Mayara Silveira

Ligações externas 
 

Itapeva
Clube FM
Clube FM